Valley Park kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Valley Park, Hampshire, ort i England,

USA 

 Valley Park (ort), Missouri, Saint Louis County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar